

Patronymes 

 Émile Haug (1861-1927), géologue et paléontologue français ; 
 Gerald Haug (1968-), climatologue allemand ;   
 Hans Haug (1890-1965), conservateur de musée et historien d'art français ;
 Henri Albert, de son vrai nom Henri-Albert Haug (1868-1921), germaniste français, traducteur de Friedrich Nietzsche ;
 Linn Haug (1990-), snowboardeuse norvégienne ;
 Norbert Haug (1952-), journaliste allemand ;
 Thorleif Haug (1894-1934), fondeur norvégien.

Toponymes 
 Haug, une localité du comté de Nordland, en Norvège.

Astronomie 
 (2407) Haug, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie